Б'єрр-ле-Семю́р () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Кот-д'Ор. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 220 км на південний схід від Парижа, 60 км на захід від Діжона.

Історія 

1 січня 2019 року Б'єрр-ле-Семюр і Фле було об'єднано в новий муніципалітет Ле-Валь-Ларре.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Посилання 
 Б'єрр-ле-Семюр на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Б'єрр-ле-Семюр на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Кот-д'Ор

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Кот-д'Ор